Татьяна Ефимова:
* Ефимова, Татьяна Владимировна (в браке Толстая, псевдоним Татьяна Вечорка; 1892—1965) — русская поэтесса и прозаик, переводчица.
 Ефимова, Татьяна Евгеньевна (род. 1985) — российская футболистка.
 Ефимова, Татьяна Иосифовна (род. 1992) — российская легкоатлетка (кросс), чемпионка Европы.